Leon ili León može značiti:

 León (pokrajina), pokrajina na sjeverozapadu Španjolske
 León (grad), glavni grad pokrajine León
 Leon (spartanski kralj)
 León (Nikaragva), grad u Nikaragvi
 León (departman), departman u Nikaragvi
 León (Meksiko), grad u Meksiku
 Leon (rijeka u Kolumbiji)
 Osobno ime (drugi oblik: Leo). Ime León može biti skraćeno od Leonard, Leonid, Leopold i sl., a može biti i posebno osobno ime.
 Kraljevina León, jedna od srednjovjekovnih kraljevina na Pirinejskom poluotoku
 Seat León, osobni automobil španjolske marke Seat.
 Leon: Profesionalac, film
 Leon od Imeretije

Leon (s naglaskom na "e") je osobno ime, osobito bizantskih careva (šestorica) i papa (trinaestorica). Nastalo je kao skrećeni oblik od Leonard, Leonid, Leopold isl, ali je postalo samostalno ime. Također Leo. U hrvatskoj literaturu obično se navodi kao Lav. Hrvatski enciklopedijski rječnik navodi sve tri varijante imena.